FZ oder fz steht als Abkürzung für:

 Demokratische Republik Kongo (ICAO-Code)
 Fähigkeitszeugnis in Liechtenstein
 Fahrzeug
 Finanzielle Zusammenarbeit, Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit
 Fly Dubai, Fluggesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (IATA-Code)
 Formelzeichen
 Fortschrittszahl, System des Produktionsmanagements
 forzando, siehe Akzent (Musik)
 Frankenberger Zeitung, siehe Waldeckische Landeszeitung/Frankenberger Zeitung
 Fuldaer Zeitung

FZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Schwalm-Eder-Kreis (für Fritzlar)
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Nordirland: Belfast
 Norwegen: Hamar in der Provinz Innlandet
 Polen: kreisfreie Stadt Zielona Góra

Siehe auch:
 Württembergische Fz, eine Zahnraddampflokomotive

Abkürzung